est un film américain réalisé par Michael Sarnoski, dont la sortie est prévue en 2024.

Il s'agit d'un film dérivé de la franchise de Sans un bruit (), créée par Bryan Woods et Scott Beck.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : 
 Réalisation : 
 Scénario : Jeff Nichols, d'après une histoire de John Krasinski

 Direction artistique : Sophie Bridgman, Nick Dent, Alasdair McKay et Remo Tozzi
 Décors : Simon Bowles

 Production : Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller et John Krasinski
 Sociétés de production : ,  et 
 Société de distribution : 

 Pays de production : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur -  - son ,  et 
 Genre : horreur, drame, science-fiction

 Dates de sortie : 
 France : 
 États-Unis :

Distribution 
 Lupita Nyong'o
 Joseph Quinn
 Alex Wolff

Production

Genèse et développement 
En ,  annonce qu'un film dérivé, ayant le même univers que Sans un bruit (, 2018), est en cours, avec Jeff Nichols en tant que scénariste et réalisateur, d'après une histoire originale de John Krasinski. Ce dernier en sera producteur, avec Michael Bay, Andrew Form et Brad Fuller. Le projet réunit les entreprises communes ,  et <ref name="Spinoff.studios_Deadline">{{Lien web |langue=en |auteur=Mike Fleming Jr. |titre=Paramount Sets Jeff Nichols To Write And Direct New Pic In ‘’A Quiet Place Universe Based On John Krasinski Idea |url=https://deadline.com/2020/11/a-quite-place-new-film-jeff-nichols-write-direct-john-krasinski-idea-paramount-pictures-2022-release-1234611623/ |site=Deadline |date=9 novembre 2020 |consulté le=9 janvier 2023}}.</ref>.

En , John Krasinski annonce que le  est terminé et le dépose à la société. En , Jeff Nichols abandonne son poste de réalisation à cause de différences créatives, et la société cherche un remplaçant. En , Michael Sarnoski est choisi comme réalisateur.

En , au , le titre officiel du film est annoncé : .

 Distribution des rôles 
En , Lupita Nyong'o et Joseph Quinn sont engagés.

 Tournage 
Le tournage commence le , à Londres. Il a également lieu à New York.

 Accueil  
 Sorties 
Initialement prévue pour le , puis le , la sortie américaine aura lieu le  aux États-Unis.

En France, il sortira le .

 Notes et références 

 Annexes 
 Articles connexes 
 Sans un bruit Sans un bruit 2''

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2024
Film d'horreur américain
Film de science-fiction américain
Film dramatique américain
Thriller (film) américain
Film post-apocalyptique
Film de survie
Film tourné à Londres
Film tourné dans l'État de New York
Spin-off de film
Invasion extraterrestre au cinéma
2018 en science-fiction
Film de Paramount Pictures
Film de Platinum Dunes
2024 en science-fiction